Orrsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrsjötjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Orrsjötjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn